Jacques Proulx (1935-2013) est un animateur de radio québécois de la CKAC.
 Jacques Proulx est un syndicaliste et un agriculteur québécois né en 1939.